Die UEFA Champions League 1996/97 war die 5. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 42. insgesamt und wurde am 28. Mai 1997 von Borussia Dortmund im Münchener Olympiastadion gegen den Titelverteidiger Juventus Turin gewonnen. Es waren wiederum nicht alle gemeldeten Landesmeister am Start, da aufgrund der gestiegenen Zahl an Mitgliedsverbänden seit Beginn der 1990er Jahre die UEFA beschlossen hatte, die in der UEFA-Fünfjahreswertung niedriger platzierten Meister im UEFA-Pokal 1996/97 starten zu lassen. So nahmen einschließlich des Titelverteidigers Juventus Turin wie im Vorjahr nur 24 Mannschaften aus 23 Landesverbänden am Wettbewerb teil. Für Italien war neben Turin noch der AC Mailand als aktueller Landesmeister am Start.

Modus 
Gegenüber dem Vorjahr gab es eine geringfügige Änderung. Erstmals durften die Verlierer der Qualifikationsrunde in der 1. Runde des parallel stattfindenden UEFA-Pokals 1996/97 weiterspielen.

Qualifikation 
Die Sieger der Qualifikationsrunde erreichten die Gruppenphase der UEFA Champions League, die unterlegenen Mannschaften spielten in der 1. Runde des UEFA-Pokals 1996/97 weiter.

Die Hinspiele fanden am 3., die Rückspiele am 21. August 1996 statt.

|}

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

K.-o.-Phase

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 5., die Rückspiele am 19. März 1997 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 9., die Rückspiele am 23. April 1997 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen

Eingesetzte Spieler Borussia Dortmund 
Siehe Hauptartikel: UEFA Champions League 1996/97/Borussia Dortmund

* Steinar Pedersen (2/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Siehe auch 
 Europapokal der Pokalsieger 1996/97
 UEFA-Pokal 1996/97

Weblinks 
 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 1996/97

 
1996
Fußballsaison 1996/97